Блажко Валерій Андрійович (* 2001) — український футболіст, нападник клубу «Металіст 1925».
 Блажко Віталій Олегович — капітан Збройних сил України, кавалер «За мужність» І, ІІ та ІІІ ступенів.
 Блажко Володимир Олексійович (1982—2014) — прапорщик Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Блажко Клавдія — актриса Харківського червонозаводського державного українського драматичного театру.
 Блажко Ніна Іванівна (1915—1982) — українська економгеографиня. Доктор географічних наук.
 Блажко Роман Вікторович (1986—2022) — сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Блажко Сергій Миколайович (1870—1956) — радянський астроном, член-кореспондент АН СРСР.
 Блажко Ярослав Олександрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Примітки